Kurt Schmeisser ist der Name folgender Personen:

* Kurt Schmeißer (Berghauptmann) (1855–1924), Direktor des Oberbergamtes in Breslau, Mitglied des preußischen Landtags
 Kurt Schmeisser (Verwaltungsjurist) (1889–1958), stellvertretender Vorsitzendes des Niederschlesischen Landkreistages 
Kurt Schmeisser (Diplomat), deutscher Diplomat 
Kurt Schmeisser, Pseudonym von Alexander M. Rümelin (* 1968), deutscher Schauspieler, Filmproduzent und Autor